Ла Тракала има више значења:

 Ла Тракала (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тракала (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику